Le Qatar Classic féminin 2010 est l'édition féminine 2010 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 7 au . Nicol David gagne son troisième Qatar Classic, en battant Rachael Grinham en finale. À cette occasion, Nicol David remporte son  titre WSA.

Dotation et points 
En 2010, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic masculin 2010
 Qatar Classic
 Saison 2010 de la WSA

Féminin 2010
WISPA World Series 2010
Sport au Qatar en 2010
Sport en novembre 2010